NGC 4883 (другие обозначения — ZWG 160.237, DRCG 27-175, PGC 44682) — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4883
Скопление Волос Вероники
Волосы Вероники (созвездие)